Лунгул — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Лунгул, Семён Васильевич (1927—2002) — советский и молдавский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств МССР.
 Лунгул — вершина Покутско-буковинских Карпат, на границе Вижницкого и Путильского районов Черновицкой области.